Jean-Bernard Padaré, né vers 1967, est un avocat et homme politique tchadien.

Il a occupé divers postes à responsabilité dans la haute sphère de l'État tchadien. Il a notamment été ministre de la Justice, gouverneur des régions et secrétaire général de la présidence de la république du Tchad.

Références

Ministre tchadien de la Justice